Lon Chaney ist der Name folgender Personen:

*Lon Chaney senior (1883–1930), US-amerikanischer Schauspieler
 Lon Chaney junior (1906–1973), US-amerikanischer Schauspieler